Guerre civile grecque peut faire référence à différentes périodes de l'histoire de la Grèce :

 Première et deuxième guerres civiles de 1823 à 1825, au cours de la guerre d'indépendance grecque.
 Guerre civile grecque, de 1946 à 1949.